Fred Meijer (ondernemer) (1919-2011), Amerikaans ondernemer en filantroop, eigenaar van de supermarktketen Meijer.
 Fred Meijer (acteur) (1960), Nederlands stemacteur.
 Fred Meyer (worstelaar) (1900-1983), Amerikaans worstelaar, deelnemer aan de Olympische Spelen van 1920.